Отенай () — название населённых пунктов в Казахстане:

 Отенай — село в Ескельдинском районе Алматинской области.
 Отенай — село в Алматинской области, в подчинении городской администрации Талдыкорган.